Karche steht für:
 einen Fluss im Iran, siehe Karche (Fluss)
 einen Wohnplatz im Ortsteil Karche-Zaacko der Stadt Luckau, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg; siehe Karche (Luckau)

Siehe auch:
 Karge